

Воздвиженка — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Воздвиженка — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Воздвиженка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Воздвиженка — присілок, Половинський округ, Курганська область
 Воздвиженка — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Воздвиженка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Воздвиженка — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Воздвиженка — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Воздвиженка — присілок, Цілинний округ, Курганська область

Воздвиженка — село, Донецька область, Бахмутський   район
 Воздвиженка — село, Донецька область, Покровський район
 Воздвиженка — мікрорайон Києва

Див. також 
 Нововоздвиженка